Hrvatska:
 Barat (Kanfanar), naselje u općini Kanfanar
 Barat (Višnjan), naselje u općini Višnjan